Компензација се може односити на:
Финансијска компензација
Компензација (шах)
Компензација (инжењерство)
Компензација (есеј), аутора Ралф Валдо Емерсона
Компензација (филм), филм из 2000. године
Компензација (психологија)
Биолошка компензација